Masayuki Yanai , född 1959, är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom under namnet M. Yanai och som upptäckare av 27 asteroider. Alla upptäckterna gjordes tillsammans med landsmannen Kazuro Watanabe.

Asteroiden 4260 Yanai är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Masayuki Yanai

Se även 
 Astronomiska upptäckter av Masayuki Yanai

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Födda 1959
Levande personer
Män
WP:Projekt Japan